Kaindl ist der Familienname folgender Personen:
 Angela Kaindl (* 1975), deutsche Medizinerin, Neurobiologin und Hochschullehrerin

 Dominik Kaindl (1891–1973), deutscher katholischer Theologe, Zisterzienser, Generalvikar und Kirchenhistoriker
 Ferdinand Kaindl (1901–??), österreichischer Sprinter

 Fritz Kaindl (1922–2015), österreichischer Mediziner
 Gerhard Kaindl (1944–1992), deutscher Rechtspolitiker und Gewaltopfer
 Heimo Kaindl (* 1964), österreichischer Museumsleiter, Kunsthistoriker, Volkskundler und Denkmalpfleger
 Klaus Kaindl, österreichischer Sprach- und Übersetzungswissenschaftler
 Kurt Kaindl (* 1954), österreichischer Fotograf, Herausgeber und Kurator
 Ludwig Kaindl (1914–1995), deutscher Leichtathlet
 Raimund Friedrich Kaindl (1866–1930), altösterreichischer Historiker und Ethnologe
 Tjebbe Kaindl (* 1999), österreichischer Triathlet und Mountainbiker

Kaindl heißen folgende geographischen Objekte:
 Kaindl (Garching an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Garching an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Kaindl (Geisenhausen), Ortsteil des Marktes Geisenhausen, Landkreis Landshut, Bayern

Werke/Unternehmen:
 Kaindl (Unternehmen), der Salzburger Hersteller von Holzwerkstoffen, Laminat- und Holzfußböden Kaindl Flooring KG